88. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 18–20 stycznia 1991 roku w Sarajewie, w Jugosławii. Kobiety startowały po raz 16. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Kolejny raz najlepsza była Niemka Gunda Kleemann. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Złoto wywalczył Norweg Johann Olav Koss. Do biegu na 5000 m/10000 m awansowało tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 22 łyżwiarki (wszystkie sklasyfikowane) i 31 łyżwiarzy (29 sklasyfikowanych) z 15 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie www.SkateResults.com
 Wyniki mężczyzn na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1991 w sportach zimowych
1991 w Europie
Jugosławia w XX wieku
Sport w Jugosławii
Sport w Sarajewie